Asesinato en el Orient Express es una novela de misterio de la escritora británica Agatha Christie, publicada en 1934. Puede referirse también a:
 
 Asesinato en el Orient Express (película), película de 1974, basada en la novela;
 Asesinato en el Orient Express (televisión), telefilm de 2001, también adaptación de la novela.
 Murder on the Orient Express (película), película de 2017, basada en la novela;